Калиматов, Алихан Макшарипович (1969—2007) — сотрудник оперативно-розыскного управления Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, подполковник, Герой Российской Федерации (посмертно), погиб при обстреле неизвестными лицами в 2007 году.

 Калиматов, Махмуд-Али Макшарипович (род. 1959) — глава Ингушетии с 26 июня 2019 года.